Абреу-и-Лима (, ) — фамилия:
 Рибейру ди Абреу-и-Лима, Жозе Инасиу (отец; 1768—1818) — бразильский священник, затем революционер.
 Абреу-и-Лима, Жозе Инасиу (сын; 1794—1869) — бразильский военный и политический деятель.

Абреу-и-Лима — муниципалитет в Бразилии (штат Пернамбуку).